Обернберг-на-Бреннере () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70336.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Еневайн по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля